

Letteratura 
 Il libro dei morti viventi (Book of the Dead) – antologia di racconti del 1989
 Il libro dei morti (The Book of the Dead) – romanzo di Lincoln Child e Douglas Preston del 2006
 Il libro dei morti (Book of the Dead) – romanzo di Patricia Cornwell del 2007

Musica 
 The Book of the Dead – album degli Ars Nova del 1998
 Book of the Dead – album degli Steel Prophet del 2001
 Book of the Dead – album dei Bloodbound del 2007

Altro 
 Book of the Dead – videogioco per home computer del 1987

Pagine correlate 
 Libro dei morti (disambigua)